Lacrimosa может относиться к:

 (208) Лакримоза () — астероид главного пояса астероидов.
 Lacrimosa — швейцарская группа в жанре готик-метал.
 Lacrimosa (реквием) — часть музыкальной секвенции Dies irae.
 Lacrymosa — песня группы Evanescence.